RSS – kanał informacyjny
 Reduced Space Symbology (obecnie GS1 DataBar) – typ kodu kreskowego stworzonego przez GS1 US
 Rashtriya Swayamsevak Sangh – organizacja nacjonalistyczna
 Ruch Sprawiedliwości Społecznej – polska socjalistyczna partia polityczna